Denizli peut faire référence à:

Patronyme 

 Mustafa Denizli (né en 1949), ancien footballeur et entraîneur turc

Toponyme

Turquie

Ville 
 Denizli (ville), ville industrielle dans le sud-ouest de la Turquie (Anatolie occidentale)
 Stade Denizli Atatürk, stade polyvalent de Denizli, Turquie

Province 
 Province de Denizli, province de Turquie en Anatolie occidentale
 Aéroport de Denizli Çardak, aéroport situé à Çardak, province de Denizli, Turquie
 Circonscription électorale de Denizli

Bassin  
 Bassin de Denizli, situé à la jonction du Buyuk Menderes et du Gediz graben ; sa formation a commencé au Miocène inférieur. 
 Homme de Denizli, ou Homme de Kocabaş, fossile découvert dans le bassin de Denizli.

Chypre 
 , village à Chypre

Zoonyme 
La denizli est une race de poules ; le coq denizli est réputé pour la durée de son chant.

Clubs sportifs 

 Denizlispor, club de sport basé à Denizli, Turquie 
 Turkish Cypriot Denizli Sports Club, à Chypre 
 , équipe de deuxième championnat de la TFF

Références 

Patronyme turc
Homonymie de toponyme